Wilmer Alexander Aguirre Vázquez, conhecido como Wilmer Aguirre (Pisco, 10 de maio de 1983) é um futebolista peruano que atua como atacante. Atualmente está no Foot Ball Club Melgar do Peru. 

Futebolistas do Peru
Naturais de Pisco (cidade)